La sigla CFC:

 CFC, o clorofluorocarbono.
 Civilization Fanatics Center, un sitio del juego de computadora Civilización.
 Castro Family Crew, grupo de hip hop chileno surgido a principios de los 90.
 Catalunya Futbol Club, selección catalana de fútbol.
 Caracas Fútbol Club, club venezolano de fútbol.
 Chelsea Football Club, club inglés de fútbol, establecido en Londres.
 Certificación Fonográfica Centroamericana, organización que otorga placas a grabaciones representando a Centroamérica.

CFC